

Statistiche da allenatore 
Statistiche aggiornate al 1 maggio 2022. In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Allenatore 

Salisburgo: 2011-2012

Salisburgo: 2011-2012

Ferencvaros: 2012-2013

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni